

Biologia 
 Parassiti - organismo animale o vegetale che vive a spese di un altro

Fantascienza 
 Parassiti - numerose specie aliene immaginarie del franchise di Star Trek
 Parassiti invasori - specie aliena immaginaria del franchise di Star Trek